

День незалежності 
 Дні незалежності країн
 Список країн за Днем Незалежності

Інше 
 День Незалежності з Махном — щорічний фестиваль
 День Незалежності (Independence Day) — американський фантастичний фільм .